Са́вченко — поширене українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії

А 
 Савченко Алла Борисівна ( 1934) — російська радянська та канадська артистка балету, педагог, працювала у Большому театрі у Москві (Росія) та Королівському балеті Вінніпега (Канада), хореограф драматичного театру.
 Савченко Анатолій:
 Савченко Анатолій Валентинович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Анатолій Григорович (1939—2008) — заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету.
 Савченко Анатолій Петрович (1937—1997) — радянський партійний діяч
 Савченко Анатолій Стефанович — кандидат економічних наук, екс-директор департаменту інформатизації НБУ.
 Савченко Андрій:
 Савченко Андрій Володимирович (юрист) — доктор юридичних наук
 Савченко Андрій Володимирович (футболіст) — український футболіст
 Савченко Андрій Миколайович — український хокеїст і тренер
 Савченко Анжела Олегівна — українська гандболістка, тренер з гандболу
 Савченко Антоніна Антонівна (1911—1963) — українська співачка і актриса, солістка Київського театру музичної комедії (1944—1963), заслужена артистка УРСР (1946)
 Савченко Артем Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
 Савченко Борис Іванович — український актор, кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України (1995).

В 
 Савченко Валерій Ігорович — російський сценарист
 Савченко Василь:
 Савченко Василь Іванович (1982—2014) — рядовий міліції, батальйон «Дніпро-1», учасник російсько-української війни.
 Савченко Василь Спиридонович (1932) — український журналіст і громадський діяч
 Савченко Віктор:
 Савченко Віктор — бандурист, артист.
 Савченко Віктор Анатолійович — український історик, письменник, краєзнавець
 Савченко Віктор Васильович — український письменник-фантаст
 Савченко Віктор Григорович — український боксер
 Савченко Віктор Миколайович — український скульптор
 Савченко Віталій Анатолійович — доктор технічних наук, полковник ЗСУ.
 Савченко Віталій Валентинович — старшина ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Савченко Владислав Ігорович (1991—) — український бізнесмен, IT-експерт; переможець премії «Людина року» в номінації «Менеджер року» (2019).
 Савченко Віталія (1970) — українська поетеса і дитяча письменниця.
 Савченко Володимир:
 Савченко Володимир Іванович — український письменник-фантаст
 Савченко Володимир Миколайович — український футболіст, воротар
 Савченко Володимир Олександрович (1912—1980) — літературознавець.
 Савченко Володимир Павлович — військовий діяч, генерал-полковник армії УНР.
 Савченко Вячеслав Іванович (1969) — український письменник, військовик.

Г 
 Савченко Григорій:
 Савченко Григорій Петрович (1958) — український історик і краєзнавець.
 Савченко Григорій Родіонович — партизан, учасник Другої світової війни
 Савченко Григорій Тимофійович — український підприємець і політик.

Д 

 Савченко Дмитро Петрович — український видавець, письменник, філософ, речник НВР «Правий сектор».

Є 
 Савченко Євген:
 Савченко Євген Миколайович — український ентомолог
 Савченко Євген Степанович — російський політик, губернатор Білгородської області.

І 
 Савченко Іван:
 Савченко Іван Григорович — український і російський патолог, мікробіолог та імунолог
 Савченко Іван Григорович — ватажок українського повстанства
 Савченко Іван Михайлович — український різьбяр
 Савченко Іван Родіонович — партизан, учасник Другої світової війни
 Савченко Ігор Андрійович — український кінорежисер
 Савченко Ігор Васильович — народний депутат України.

К 
 Савченко Катерина Миколаївна — українська поетеса, журналістка і вчителька
 Савченко Костянтин Костянтинович — український громадсько-політичний діяч, публіцист.
 Савченко Костянтин Миколайович (1910—1956) — український радянський астроном.

Л 
 Савченко Лідія Василівна (1936—2011) — радянська і російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка РРФСР (1986).

М 
 Савченко Максим Сергійович (1989—2014) — капітан (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Марія Харитонівна — завідувачка ферми, двічі Герой Соціалістичної Праці
 Савченко Микола Лавринович (Петро Миколенко «Байда») — діяч УПА
 Савченко Михайло — український актор і драматург
 Савченко Михайло Федорович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги».
 Савченко Михайло Федорович (1912—1976) — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.

Н 
 Савченко Надія Вікторівна (1981) — український військовик, Герой України, штурманка вертольота «Мі-24».
 Савченко (Дорошенко) Наталія Вікторівна — українська громадська діячка, педагог.

О 
 Савченко Оксана Володимирівна (1990) — російська плавчиня, восьмиразова чемпіонка і рекордсменка літніх Паралімпійських ігор.
 Савченко Олег Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Олександр:
 Савченко Олександр Володимирович — український банкір, громадський і політичний діяч, доктор економічних наук
 Савченко Олександр Дмитрович — радянський військовик, учасник воєнних дій в Афганістані
 Савченко Олександр Ілліч — голова Волинської ОДА (з березня 2018 р.)
 Савченко Олександр Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Олександр Миколайович (актор) (1953—1992) — радянський російський актор.
 Савченко Олександр Олександрович — радянський футболіст, воротар
 Савченко Олександр Юрійович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Олександра Яківна — видатний український педагог, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік-засновник Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, фахівець в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи.

 Савченко Олексій:
 Савченко Олексій Віталійович — український футболіст.
 Савченко Олексій Миколайович — радянський футболіст.
 Савченко Олексій Юрійович — український політик, народний депутат України, Голова Миколаївської ОДА.
 Савченко Олена Валентинівна — українська і німецька фігуристка
 Савченко Олена Віталіївна — доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Савченко Ольга Станіславівна ( 1989) — український правник, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Савченко Опанас (Барь) — кобзар з села Черевки на Полтавщині.

П 
 Савченко Павло Григорович — український поет-символіст.

Р 
 Савченко Роман:
 Савченко Роман Вікторович — казахський хокеїст
 Савченко Роман Михайлович (1993—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Ростислав Володимирович — балетмейстер, викладач кафедри Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України.

С 
 Савченко Сергій:
 Савченко Сергій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Савченко Сергій Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Сергій Миколайович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Савченко Сергій Миколайович — полковник Управління державної охорони України, лицар ордена Данила Галицького
 Савченко Сергій Павлович (* 1962) — директор сільськогосподарського товариства, заслужений працівник сільського господарства України.
 Савченко Сергій Романович — радянський діяч КДБ
 Савченко Сергій Сергійович — старшина I статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Степан Володимирович — літературознавець і етнограф.
 Савченко Степан Григорович (* 1937) — художник-аматор, заслужений енергетик України.
 Савченко Сергій Олександрович — український художник.

Т 
 Савченко Тарас Григорович (*1981) — український науковець і державний діяч
 Савченко Тетяна Володимирівна — українська письменниця
 Савченко Тетяна Устимівна (1926—2000) — радянська передовик виробництва, ланкова колгоспу «Більшовик» Полтавського району Полтавської області, Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Савченко Трохим Архипович — військовик армії УНР.

Ф 
 Савченко Федір Якович — історик, літературознавець і публіцист
 Савченко Феодосій Родіонович — партизан, учасник Другої світової війни.

Ю 
 Савченко Юрій:
 Савченко Юрій — український літературознавець і критик
 Савченко Юрій Борисович (1989—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савченко Юрій Васильович — український державний і політичний діяч, дипломат
 Савченко Юрій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Савченко Яків:
 Савченко Яків Григорович — поет і літературний критик, брат поета Павла Савченка
 Савченко Яків Федорович — хімік

Див. також 
 Савченки-Більські

Примітки